Chizhevskij steht für:
 Tschischewski, Chizhevskij ist die englische Transkription des russischen Namens
 (3113) Chizhevskij, Asteroid des inneren Hauptgürtels